Popůvky kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Popůvky (okres Brno-venkov)
 Popůvky (okres Třebíč)